Filippo Beroaldo, écrivain italien, (1453-1505) ;
 Filippo Beroaldo, écrivain italien, (1472-1518).